Румыния участвовала на конкурсе Евровидение в 2012 году. Страну представляла группа Mandinga с песней «Zaleilah».

Номинанты

На Евровидении 
12 мая 2012 года в первом полуфинале группа заняла 3-е место, получив 120 баллов, что дало право представить страну в финале конкурса Евровидение 2012. 26 мая, в финале Евровидения, группа заняла 12-ое место, получив 71 балл.

Страны на «Евровидении-2012»